Four — четвёртый студийный альбом англо-ирландской группы One Direction, вышедший 17 ноября 2014.

Об альбоме 
27 апреля 2014 One Direction объявили о начале работы над четвёртым альбомом. 
Название альбома и его обложка были обнародованы 8 сентября 2014 на официальном сайте группы. Там же в течение ограниченного времени можно было бесплатно скачать песню «Fireproof», которая вошла в альбом.  
Лонгплей стал четвёртым альбомом One Direction, который дебютировал с первого места в чарте Billboard 200.

Список композиций 
Стандартное издание:
 «Steal My Girl»
 «Ready to Run»
 «Where Do Broken Hearts Go»
 «18»
 «Girl Almighty»
 «Fool's Gold»
 «Night Changes»
 «No Control»
 «Fireproof»
 «Spaces»
 «Stockholm Syndrome»
 «Clouds»

Делюкс-издание:
 «Change Your Ticket»
 «Illusion»
 «Once in a Lifetime»
 «Act My Age»

Примечания 

Альбомы One Direction
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart